Луизи Жан Ајакс (8. септембар 1883 — 9. децембар 1997) била је британска суперстогодишњакиња која је била најстарија жива особа у Европи у време своје смрти. Она је такође била последња преживела особа на свету рођена 1883. године, чију је старост потврдила Геронтолошка истраживачка група.

Биографија
Ајакс је рођена 8. септембра 1883. у Лондону, у Енглеској. Била је једно од шесторо деце рођене од Артура и Сузане Ајакс, који су били успешни земљопоседници. Троје њене браће и сестара доживели су више од 100 година.

Након напуштања школе, Ајакс се придружила породичној фирми за превоз и транспорт где је водила књиге. Никада се није удавала. Била је побожна хришћанка и својевремено је водила библијски час за младе даме, тридесетих година 20. века Ајакс је волела да вежба и остала је витална током целог живота. Уживала је ходајући до цркве, па чак и са 80 година одбијала је лифт. Породица ју је описала као "богобојажљивог обожаваоца, самопоузданог, никад досадног и који се не боји смрти".

Ајакс је живела сама до 106. године, када се преселила у старачки дом у Лондону. У 108. години преживела је операцију колена под општом анестезијом. Наставила је да плете ћебад до 112. године и остала је доброг здравља све до непосредно пре своје смрти 9. децембра 1997. године у доби од 114. година и 92 дана.

Референце

Рођени 1883.
Умрли 1997.
Суперстогодишњаци
Британци
Биографије, Уједињено Краљевство